Ceraleptus är ett släkte av insekter. Ceraleptus ingår i familjen bredkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bredkantskinnbaggar
Ceraleptus